Помпо́ний Секу́нд, полное имя Публий (или Гай) Кальви́зий Саби́н Помпоний Секунд (; родился, по одной из версий, около 14 года до н. э. — умер после 53 года) — древнеримский политический деятель, военачальник и драматург, занимавший в 44 году должность консула-суффекта. Родной брат Квинта Помпония Секунда.

Происхождение 
Согласно предположению крупного британского антиковеда Р. Сайма, Помпоний Секунд мог родиться около 14 года до н. э.; весьма вероятно, что его матерью являлась небезызвестная Вестилия, а родным отцом — либо консул-суффект 16 года Помпоний Грецин, либо ординарный консул 17 года Луций Помпоний Флакк.

Биография 
В 31 году, после свержения всесильного префекта претория Луция Элия Сеяна, Помпоний Секунд был обвинён тогдашним претором Консидием Прокулом в причастности к заговору, не был осуждён, но провёл семь лет в заключении и получил свободу только после прихода к власти Калигулы. 

Благодаря одной надписи, обнаруженной в Кирене, известно, что в неустановленном году Секунд управлял Киренаикой в ранге проконсула. При Клавдии Помпоний в 44 году был консулом-суффектом, а с 50/51 года — наместником Верхней Германии (). В этом качестве он возглавил успешный поход на хаттов, освободив пленных римлян из легионов Квинтилия Вара. За это Секунд получил триумфальные отличия.

Оценки личности 
Помпоний был другом Плиния Старшего, который составил его биографию в двух книгах, впрочем, до нас не дошедшую.

В сохранившихся свидетельствах современников Помпоний характеризуется, в первую очередь, как писатель. Он получил высокую оценку от Тацита; Квинтилиан называет его лучшим из современных ему трагиков.

Произведения Помпония не сохранились, за исключением ряда мелких фрагментов. Известны названия двух его трагедий — «Эней» и «Атрей».

Примечания

Литература 
 Otto Ribbeck. Geschichte der römischen Dichtung. — Bd. 3. — : Cotta, 1892. — S. 57—58 (Internet Archive).
 Otto Ribbeck. Scaenicae Romanorum poesis fragmenta. — Bd. 1: Tragicorum Romanorum fragmenta. — 3. Auflage. — : Teubner, 1897. — S. 267—269.
 Peter Lebrecht Schmidt. Pomponius B. 2. // Der Kleine Pauly (KlP). — Bd. 4. — , 1972. — Sp. 1038f.

Помпонии
Родившиеся в I веке до н. э.
Проконсулы Крита и Киренаики
Легаты пропреторы
Писатели Древнего Рима
Умершие в I веке